Алатский район () — административная единица в Бухарской области Узбекистана. Административный центр — город Алат.

История 
Алатский район был образован 13 февраля 1943 года из 5 сельсоветов Каракульского района. В 1962 году он был упразднён, а в 1973 году восстановлен.

Административно-территориальное деление 
По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:

Город районного подчинения
 Алат.

8 городских посёлков:
 Бурибек Чандир,
 Ганчи Чандир,
 Кесакли,
 Киртай,
 Сола Коровул,
 Талкон Сайёт,
 Узбекистан,
 Човдур.

10 сельских сходов граждан:
 Бахористон,
 Гулистон,
 Денау,
 Джумабазар,
 Кирлишон,
 Пахтакор,
 Соин-Коровул,
 Талкансаят,
 Чандир,
 Чарбаг.

Примечания 

Районы Бухарской области